Général Duval peut désigner différents généraux français :
 Blaise Duval, dit Duval de Hautmaret, (1739-1803), général de division sous la révolution française ;
 François-Raymond Duval (1756-1832), général sous la Révolution et l'Empire ;
 Émile-Victor Duval (1840-1871), "général" de la Commune de Paris ;
 Marie Charles Duval (1869-1958), général de la Première Guerre mondiale ; 
 Raymond Duval (1894-1955), général de la Seconde Guerre mondiale, connu aussi pour la répression de l'insurrection de Sétif en .